Grube Franziska bezeichnet folgende Bergwerke:

 Grube Franziska (Bergisch Gladbach), eine ehemalige Schwefelkiesgrube des Bensberger Erzreviers in Bergisch Gladbach, Wohnplatz Lückerath
 Grube Franziska (Braunhausen), eine ehemalige Schwerspatgrube bei Braunhausen im Richelsdorfer Gebirge in Nordhessen
 Grube Franziska (Guckheim), eine ehemalige Braunkohle- und Tonerdegrube bei Guckheim im Westerwald
 Grube Franziska (Holthausen), eine ehemalige Bleierzgrube bei Holthausen (Plettenberg), seit 1911 als Trinkwasserspeicher genutzt
 Grube Franziska (Quierschied), eine ehemalige Steinkohlegrube bei Quierschied im Saarland
 Grube Franziska (Rösrath), eine ehemalige Buntmetallerzgrube, die mit der Grube Lüderich konsolidiert war
 Zeche Franziska, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk bei Witten, siehe Zeche Vereinigte Hamburg und Franziska
 eine ehemalige Braunkohlegrube bei Hürth-Kendenich, später zusammengefasst mit der Grube Kendenich zur „Grube Rheinland“, siehe Grube Rheinland (Hürth)
 eine ehemalige Braunkohlegrube in den Gehrener Bergen zwischen Walddrehna und Bornsdorf in der heutigen Gemeinde Heideblick in der Niederlausitz
 eine ehemalige Eisenerzgrube bei Braunfels im Taunus